Kingsville sert à désigner le nom de plusieurs municipalités :

En Australie : 
Kingsville (Victoria)

Au Canada :
Kingsville (Ontario)
 Ancien nom de la ville de Thetford Mines (Québec)

Aux États-Unis : 
Kingsville (Californie)
Kingsville (Maryland)
Kingsville (Missouri)
Kingsville (Ohio)
Kingsville (Texas)
North Kingsville (Ohio)